Ранчо ел Тигре има више значења:

 Ранчо ел Тигре (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Тигре (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Тигре, Камино а лас Анимас (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику